Getbergstjärn kan syfta på:
Getbergstjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (9,6 ha)
Getbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (4,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn